Osoby o tym nazwisku:
 Arthur Nikisch – węgierski dyrygent
 Jan Jacek Nikisch – polski adwokat, działacz społeczny